Lohmühlenstraße (Hamburg), een in straat Hamburg
Lohmühlenstraße (metrostation), een station van de Hamburgse metro